Sven Schwarz (ur. 1964) – holenderski wioślarz, olimpijczyk
 Sven Schwarz (ur. 2002) – niemiecki pływak